Copa UNCAF 2007 – dziewiąta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Salwadorze w dniach 8-18 lutego 2007. Pięć najlepszych zespołów kwalifikowało się do Złotego Pucharu CONCACAF 2007.

Stadiony

Turniej finałowy 

Źródło:

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Mecz o 5. miejsce

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Copa UNCAF 2007

KOSTARYKA 6. TYTUŁ

Strzelcy 
 4 gole
  Wilmer Velásquez

 3 gole
  Saul Martinez
  Rolando Fonseca
  Emilio Palacios
  Eliseo Quintanilla

 2 gole
  Deon McCaulay
  Samuel Wilson

 1 gol

gole samobójcze
 Ubaldo Guardia (dla Hondurasu)

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 2007